Giovanni Battista Altieri (1589-1654) – cardinale e vescovo
 Giovanni Battista Altieri (1673-1740) – cardinale e arcivescovo